Capi di Stato del Reich (1871-1945)
Imperatori tedeschi (1871-1918)
Presidenti della Repubblica di Weimar (1919-1933)
Capi del Terzo Reich (1933-1945)
per il periodo 1945-1949, vedi Zone di occupazione della Germania § Governatori militari e Commissari
Presidenti federali della Germania (Repubblica Federale Tedesca, dal 1949; nota come Germania Ovest dal 1949 al 1990)
Capi di Stato della Repubblica Democratica Tedesca (1949-1990, nota come Germania Est)

Pagine correlate 
Capi di governo della Germania